Paulmichl ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Blum-Paulmichl (1911–1981), deutsche Medailleurin, Zeichnerin und Malerin sowie Bildhauerin
 Erich Paulmichl (1955–2012), deutscher Karikaturist
 Georg Paulmichl (1960–2020), italienischer Schriftsteller und Maler
 Herbert Paulmichl (* 1935), italienischer Komponist und Organist
 Karl Paulmichl (1873–1933), österreichischer Architekt
 Markus Paulmichl (* 1958), Pharmakologe und Toxikologe

Siehe auch:
 Paul Michel